Live at Brixton Academy — четвертий живий альбом англійської групи Motörhead, який був випущений 9 грудня 2003 року.

Композиції 
 We Are Motörhead — 2:54
 No Class — 2:49
 I'm So Bad (Baby I Don't Care) — 3:36
 Over Your Shoulder — 3:37
 Civil War — 3:20
 Metropolis — 3:44
 Overnight Sensation — 4:50
 God Save the Queen — 3:32
 Born to Raise Hell — 6:31
 The Chase is Better Than the Catch — 5:42
 Stay Out of Jail — 3:33
 Dead Men Tell No Tales — 2:45
 You Better Run — 6:48
 Sacrifice — 5:49
 Orgasmatron — 6:50
 Going to Brazil — 2:36
 Broken — 4:59
 Damage Case — 3:52
 Iron Fist — 3:16
 Killed by Death — 7:26
 Bomber — 4:16
 Ace of Spades — 4:23
 Overkill — 7:48

Склад 
 Леммі Кілмістер — вокал, бас-гітара
 Філ Кемпбелл — гітара
 Міккі Ді — ударні

Альбоми Motörhead